Хронологія великих економічних проєктів України — список найбільш вагомих економічних проєктів держави з 1992 року до теперішнього часу, а також запланованих у майбутньому.

У цьому списку наведені деякі відомі події, проєкти та досягнення в економічному житті України з 1992 року, вартість чи бюджет яких перевищує суму 50 млн доларів США для введення нових промислових та інфраструктурних потужностей. Серед критеріїв до обрання проєктів, подій та досягнень що були додані до списку були такі: розвиток та розбудова національного транспорту і інфраструктури; відкриття нових великих промислових підприємств; події у галузях спорту, науки та культури що підвищують міжнародний авторитет та інвестиційну привабливість України; розвиток та розбудова вітчизняного оборонно-промислового комплексу; розвиток високотехнологічних галузей та інновацій в Україні.

1992 

  Відновлення Києво-Могилянської академії на базі  Київського вищого військово-морського політичного училища.

  Фрегат «Гетьман Сайгайдачний» (березень) (будувався 1990—1992 роки, до 1993 року іменувався як «Кіров»)

  Корабель управління «Славутич» (серпень) (будувався 1988—1990 роки, був спущений на воду в 1990, а введений в експлуатацію в 1992 році)

  .ua (грудень) (національний домен верхнього рівня України; вперше було представлено 1 грудня 1992 року, цей день є формальним «днем народження» «УАнету»)

1993 
  Корвет «Луцьк» (травень) (будувався у 1992—1993 роках, до передачі до складу ВМС України у 1994 році носив бортовий номер «№ 400»)

  МДК «Донецьк» (червень)

1994 

  Відновлення Львівської богословської академії, сьогодні відомої як Український католицький університет
  Відновлення Острозької академії
  Вантажо-пасажирський літак Ан-38 (червень) (літак було зроблено ще у 1991 році, але перший випробувальний політ відбувся лише у 1994 році)

  Військово-транспортний літак Ан-70 (грудень) (літак був розроблений у 1993—1994 роках, перший випробувальний політ відбувся у 1994 році)

  ЛТ-10

  Лебединський нафтомаслозавод

1995 
  Основний бойовий танк Т-84 «Оплот» (квітень) (новий танк було створено на базі Т-80УД у 1993—1995 роках, та представлено на виставці озброєнь IDEX 1995 в Абу-Дабі)

  Олексіївська лінія Харківського метрополітену (травень)

  Штучний супутник Землі «Січ-1» (серпень) (перший космічний апарат українського виробництва що було виведено на орбіту Землі)

  Дніпропетровський метрополітен (грудень) (метрополітен будувався з 1982 по 1995 рік, рух було відкрито 29 грудня 1995 року)

  Введення до експлуатації шостого енергоблоку ЗАЕС (19 жовтня)

  Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера»

1996 

  В України з'явилась антарктична станція Академік Вернадський (єдина українська антарктична станція, працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією, заснована у 1953 році як британська станція «Фарадей»; в лютому 1996 року була передана Україні)

  Відкрито Лівобережний міст в Кам'янському довжиною понад 13 км.

1997 
  Регіональний вантажо-пасажирський авіалайнер Ан-140 (вересень) (розробка нового літака почалася у 1993 році, в червні 1997 року було завершено виготовлення першого літного зразка, який виконав перший політ 17 вересня цьогож року)

1998 
  ЗАЗ Ланос.В Україні почали здійснювати великовузлову збірку Ланоса, а в 2004 році було розпочате повномасштабне виробництво цього автомобіля на Запорізькому автомобілебудівному заводі)

  Створено Рівенську сірникову фабрику - запущено виробництво сірників в незалежній Україні.

1999 
  Відбудований Михайлівський Золотоверхий монастир (монастир був збудований 1113 року, зруйнований 1934—1936 роках, відновлення відбувалось в 1995—1999 роках)

  Плавучий космодром «Морський старт» (березень). (робота над створенням консорціуму «Морський старт» була розпочата у 1995 році, а перший демонстраційний запуск відбувся 28 березня 1999 року, у жовтні того ж року був успішно здійснений перший комерційний запуск)

  Зеніт-3SL (березень) (перший випробувальний запуск нової ракети-носія відбувся 28 березня 1999 року з платформи «Одісей» у рамках реалізації проєкту «Морський старт», а вже в жовтні був успішно здійснений перший комерційний запуск)

  «Дніпро» (квітень) (українсько-російська ракета-носій, створена на базі балістичних ракет серії РС-20, що підлягали ліквідації, також відомих як «Сатана»)

  Штучний супутник Землі «Океан-О» (липень) (космічний апарат наукового призначення, створений спільно з Російською Федерацією, другий космічний об'єкт українського виробництва на навколоземній орбіті)

  На базі ДМЗ створюється новий електроплавильний металургійний завод ІСТІЛ, потужність — до 1 млн тон сталі.

  Олександрівська ГЕС (березень)

2000 
  Відбудовано Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври (собор був збудований 1073—1078 року, зруйнований 1941 році, відновлення відбувалось у 2000 році)

  Бронетранспортер БТР-3 (перший серійний бронетранспортер, розроблений та виготовлений в Україні)

  Танк Т-64 «Булат» (танк Т-64БМ являє собою глибоку модернізацію радянських танків Т-64А і Т-64Б)

  Танк T-84 «Ятаган» (танк є модернізованою за стандартами НАТО версією танка «Оплот»)

  Відкрито «Південний міст» у Дніпропетровську (грудень) (міст почали будувати ще в 1982 році, проте через фінансові труднощі у 1993 році будівництво було заморожене, в 1998 році об'єкт розморозили для добудови, що завершилася наприкінці 2000 року)

  Створено "Мере́жа о́бміну Інтерне́т-тра́фіком (UA-IX)", дочірнє підприємство Інтернет Асоціації України (ІНАУ), першу українську точку обміну інтернет-трафіком.

2001 

  Перший політ українського вертольоту АК1-3 «Слава» (7 жовтня)

  Вантажо-пасажирський літак Ан-74ТК-300 (квітень) (нова більш економічна модифікація літака Ан-74 з поліпшеними аеродинамічними та експлуатаційними властивостями)

  Відкрито другу злітно-посадкову смугу у Міжнародному аеропорті «Бориспіль» (травень) (довжина нової смуги склала 4 км, ширина — 60 м, товщина бетонної подушки — 900 мм, вона може приймати повітряні судна будь-якого типу)

  Південний термінал залізничної станції Київ-Пасажирський (серпень) (новий вокзал було збудовано в рекордний строк — півроку, також було реконструювано будівлю Центрального залізничного вокзалу)

  Відкрито реконструйований і оновлений Майдан Незалежності у Києві (серпень)

  Запущено автомобільний завод «Єврокар» (грудень)

  Запуск системи інтернет-банкінгу Приват24 — одного з найпередовіших на свій час, першого в центрально-східній Європі.

2002 
  Створення Чорноморського університету ім. Петра Могили в Миколаєві.
  Нафтопровід Одеса — Броди (квітень) (загальна вартість проєкту склала 550 млн гривень)

  Нафтоналивний термінал «Південний» (грудень)
  В ХФТІ створюється і підключається перший кластер української ґрід-мережі. Він створений в рамках спільних проєктів з CERN та ОІЯД.
  В Черкасах відкрито Свято-Михайлівський кафедральний собор — найвищий православний храм в Україні (висота споруди 74 м, будувався в 1994—2002 роках)

 2003 
  ЛТ-5  розпочав мовлення український канал супутникового мовлення УТР (1 березня)

 2004 

  Перший політ українського вертольота КТ-112 Кадет (18 січня)

  Відкрито судновий хід «Дунай-Чорне море» (серпень) (новий хід є альтернативою румунським каналам та дає змогу використати практичні можливості морських портів та інших інфраструктурних об'єктів придунайського регіону України)

  Регіональний реактивний пасажирський літак Ан-148 (грудень) (робота над новим регіональним реактивним авіалайнером почалася ще у 2001 році, а 17 грудня 2004 року було здійснено перший політ)

  Штучний супутник «Січ-1М» (грудень) (створений на конструктивній платформі супутника «Січ-1», але за апаратурним комплексом є пристроєм значно більш високого рівня)

 2005 
  Введення другого енергоблоку ХАЕС (вересень)

  Відкрито багатофункціональний висотний комплекс «Олімпійський» у Києві (висота найвищої точки комплексу становить 105 м, комплекс включає в себе вежу і торговельний комплекс)

 2006 

  Відбудований Спасо-Преображенський собор в Одесі (храм був збудований у 1804—1808 роках, а дзвіниця в 1825—1837 роках, зруйнований 1936 році, відновлення відбувалось у 1999—2006 роках)

  Корвет «Тернопіль» (лютий) (будівництво корабля було розпочате у 1991 році, спуск на воду відбувся в 2002 році а передача до складу ВМС України була завершена в лютому 2006 року)

  Введення до експлуатації четвертого енергоблоку РАЕС (квітень)

  Бронетранспортер БТР-4 (червень) (презентація бронетранспортера нового покоління відбулася на виставці Авіасвіт-XXI)

  Ташлицька ГАЕС (14 вересня) (складова частина Південноукраϊнського енергетичного комплексу)

 2007 
  Дозор-Б

  Відкрито хмарочос Бізнес-центр «Парус» у Києві (4 квітня) (висота хмарочоса становить 133,1 м, з урахуванням антени — 149,5 м)

   Відкрито висотний архітектурний ансамбль «Крутогірний» у Дніпрі (висота найвищої точки комплексу становить 123 м, комплекс включає в себе 4 будівлі різної поверховості: від 5 до 30 поверхів)

  Відкрито багатофункціональний висотний комплекс Міст-Сіті Центр у Дніпрі (висота найвищої точки комплексу становить 97,5 м, комплекс включає в себе 2 вежі і торговельний комплекс)

  запуск другого гідроагрегата Ташлицької ГАЕС (21 липня) (складова частина Південноукраϊнського енергетичного комплексу)

  Відкрито «Гаванський міст» у Києві (грудень)

 2008 

 25px Відкрито Черкаський автомобільний завод «Богдан» (червень) (сучасне автомобілебудівне підприємство потужністю — 120—150 тисяч автомобілів на рік)

  Серійне виробництво БТР-4 було розпочато в 2008 році після отримання схвалення від Міністерства оборони України. 24 липня 2012 року БТР-4Е був прийнятий на озброєння Збройних сил України.

  Відкрито стадіон «Дніпро-Арена» у Дніпрі (вересень)

 2009 

  Відкрито «Донбас Арену» у Донецьку (серпень) (перший стадіон в Україні, призначений для проведення матчів Євро 2012)

  Зроблена перша у світі фотографія атому, вченими Харківського фізико-технічного інституту (серпень)

  Відкрито контейнерний термінал у Південному морському порту (жовтень) (найбільший контейнерний термінал в Україні та на чорноморському узбережжі країн колишнього СРСР, повна потужність — 2,5 млн TEU на рік)

  Відкрито оновлений стадіон «Металіст» у Харкові (грудень) (друга футбольна арена до Євро 2012 в Україні)

  Дністровська ГАЕС (грудень) (одна з найбільших ГАЕС у світі, будівницто розпочалося ще у 1983 році, проте перший гідроагрегат було запущено лише 22 грудня 2009 року)

   ББМ «Козак» 2010 

  Регіональний реактивний пасажирський літак Ан-158 (квітень) (новий пасажирський літак розробки державного підприємства «Антонов», створений на базі Ан-148)

  Відкрито Термінал 2 у Міжнародному аеропорту «Харків» (серпень)

  Відкрито Термінал «F» у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» (вересень)

  Реконструйовано Київський швидкісний трамвай (жовтень)

  Відкрито новий залізнично-автомобільний міст через Дніпро в Києві (вересень) (перший залізничний міст через Дніпро побудований в незалежній Україні, відкриття залізничного руху на ньому відбулося ще наприкінці 2008 року, але для автотранспорту міст став доступний лише у 2010 році)

 2011 

  ЗАЗ Форца (січень) 

  Запуск штучного супутника «Січ-2» (17 серпня)

  Перший політ українського гелікоптера Skyline SL-222 (18 лютого)

  Відкриття оновленого Міжнародного аеропорту імені Сергія Прокоф'єва у Донецьку (26 червня)

  Відбудований Кафедральний собор святого благовірного князя Олександра Невського в Кам'янці-Подільському (12 вересня)

  Запрацювала Київська міська електричка (4 жовтня)

  Відкриття реконструйованого НСК «Олімпійський» (8 жовтня)

  Відкриття «Арени Львів» (29 жовтня)

  Відкриття реконструйованого стадіону «Чорноморець» (19 листопада)

  Запуск найбільшої у світі сонячної фотовольтанічної електростанції в с. Перове, АР Крим.
  Телеканал «Тоніс» вперше в Україні почав мовлення в HD-форматі (1 грудня)

  17 травня 2011 року закладено корвет проєкту 58250

 2012 
  ЗАЗ Віда 25px Відкриття прискореного залізничного сполучення між Києвом, Львовом, Донецьком та Харковом у рамках підготовки до Євро 2012 (нові електропоїзди виробництва Hyundai Rotem можуть розвивати швидкість до 176 км/г) (2 квітня)

  Відкриття оновленого Міжнародного аеропорту імені Данила Галицького у Львові (12 квітня)

  Відкрито нового транзитного терміналу на Донецькому вокзалі, та реконструкція старого. (21 травня)

  Відкрито Термінал «D» у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» (28 травня)

  Відкриття електросталеплавильного комплексу «Дніпросталь» групи «Інтерпайп» (5 жовтня)

  Введено до експлуатації Єристівський ГЗК (осінь)

  Запуск першої черги Ботієвської ВЕС (грудень)

 2013 

  Мотор Січ представила перший власний вертоліт — МСБ-2 (створений на базі Мі-2). Всі основні компоненти виробляються в Україні. Плани виробництво — до 40 на рік.

  Після відповідної сертифікації, корпорація «Богдан» почала повномасштабне виробництво легкових автомобілів JAC J5 (седан класу C). До кінця року розпочнеться виробництво кросовера S5.
  Відкриття Bionic University — першого в Україні міжкорпоративного IT-університету, перший крок до реалізації проєкту інноваційного парку, аналогу кремнієвої долини в Україні.
  Відкриття БФК «Gulliver» в Києві, хмарочосу «бізнес-класу», 2-го за висотою будинку в Україні на момент свого відкриття (148 метрів, 162 метри з антеною).

  27 червня відбулася урочиста презентація трамваю Електрон T5L64. З 18 липня вагон проходив випробування, а 23 серпня був введений в експлуатацією, отримавши номер 1179. Виготовлений у Львові спільним підприємством «Електронтранс», заснованим ПАТ «Концерн-Електрон», та TransTec Vetschau GmbH (Німеччина).

  збудовано Патріарший собор Воскресіння Христового в Києві (УГКЦ) (18 серпня)

  запуск другого гідроагрегата Дністровської ГАЕС, однієї з найбільших ГАЕС у світі. (20 грудня)

 2014 
  Відкрито хмарочос БЦ Carnegie Center + Tower (168 метрів)

  Перший льотний екземпляр Skyline SL-231 було зібрано в 2014 році і піднято в повітря 9 січня 2015 року (льотчик-випробувач Томілін В. А.).

  Запуск першо українського наносупутника у форматі CubeSat PolyITAN-1.

   ББМ «Козак 2»  початок експлуатації пасажирських дизель-поїздів ДПКр2. (16 квітня 2014 р.)

  початок експлуатації швидкісних поїздів серії ЕКр1 «Тарпан». (24 червня 2014 р.)

 2015 

   ББМ «Барс»   близькомагістральний транспортний турбореактивний літак Ан-178 (16 квітня)
  розпочав роботу український телеканал іномовлення UATV (1 жовтня)
  спуск на воду двох перших малих броньованих артилерійських катерів «Гюрза-М» (11 листопада)
  запуск третього, й останнього в першій черзі, гідроагрегата Дністровської ГАЕС, однієї з найбільших ГАЕС у світі. (21 грудня)

 2016 
  відкриття установки «Джерело нейтронів» на базі Харківського фізико-технічного інституту. (23 березня)
  встановлення Нового саркофагу на Чорнобильській АЕС — найбільша рухома споруда в світі на момент завершення (29 листопада)
   легкий транспортний літак Ан-132 (20 грудня)

 2017 
  відкриття нового пасажирського терміналу в Міжнародному аеропорту «Одеса» (30 січня)
  Трамвай на Сихів урочисто запущений в м. Львів (травень)
  відкриття першої черги технопарку UNIT.City (весна)UNIT.City Open Day
 відкриття першої черги оновленої лікарні Охматдит (грудень)
  відкриття маслоекстракційного заводу з переробки сої в с. Адампіль
   СБА «Новатор»

 2018 
  Завершення реконструкції Бескидського тунелю, а по суті — створення нового тунелю, який став одним із найдовших в Україні і значно збільшив пропускну здатність 5-го Пан'європейського транспортного коридору. Вартість будівництва — 102,7 млн євро. (24 травня)
  нові локомотиви ТЕ33А у кооперації з General Electric.
  відкрито реконструйований аеропорт «Житомир» (16 червня)
  Відкриття заводу з виробництва насіння сільськогосподарських культур у с.Почуйки (Житомирської обл.). (6 вересня)
  Відкриття на базі Вінницького індустріального парку заводу холодильного обладнання холингу UBC Group. (7 вересня)
  спущено на воду головний у серії штурмовий катер «Кентавр» (14 вересня)
  взяття на озброєння ракетного комплексу з корегованим боєприпасом «Вільха» (жовтень)
  «Богдан» представив у стінах луцького ДП «Автоскладальний завод № 1» першу українську повністю електричну вантажівку, виготовлену для данської компанії Banke Electromotive. Електромашина ERCV27 призначена для механізованого завантаження твердих побутових відходів. Вона працюватиме у містах Європейського Союзу. (листопад)
  Реалізація національного проєкту швидкісного залізничного сполучення Києва з аеропортом «Бориспіль». (30 листопада)
  побудовано новий зерновий термінал у Морському торговельному порту «Південний». Було встановлено одну з найсучасніших моделей силосів від компанії GSI. Одночасно він можуть вмістити 210 тис. тонн, а це 8 500 вантажівок із зерном або 3 000 залізничних вагонів, майже три «панамакса» або ж один величезний «кейпсайз». (12 грудня)
  відкриття другого кампусу технопарку UNIT.City 2019 
  відкриття третьої черги технопарку UNIT.City (23 січня)

  запуск першої черги Приморської ВЕС (1 лютого)

  запуск нової виробничої лінії з виробництва та ремонту несучих і рульових композитних гвинтів для гелікоптерів компанією Мотор Січ (лютий)

  завершення реконструкції траси М 15 (Одеса — Рені) (12 лютого)

  введено до експлуатації Нікопольську СЕС, найбільшу в Україні та одну з найбільших в Європі (16 лютого)

  запуск Кам'янець-Подільської CEC, другої за потужністю на неокупованій території України на момент запуску (19 березня)

  завершено будівництво української частини дунайської поромної переправи «Орлівка — Ісакча». (21 березня)

  в індустріальному парку «Біла Церква» відкрили перший в Україні завод з виробництва сучасної електроінсталяціі Plank Electrotechnic. Проєкт дає старт розвитку виробничого кластера з 20 заводів. (11 квітня)

  спуск на воду самохідного перевантажувача проєкту П-140 на ССРЗ «Нібулон» (найбільше судно побудоване після відновлення незалежності України, 18 травня)

  відкриття розширеного терміналу «А» в Міжнародному аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського (23 травня)

  на Чернігівщині введено в експлуатацію найбільший у Східній Європі завод з виробництва крохмалю «Вимал» (30 травня)

  група компаній «Епіцентр» відкрила завод з виробництва плитки в Калинівці Київської області. Потужність першої черги становить 6 млн м2/рік, планова потужність 12-15 млн м2/рік. (липень)Завод керамічної плитки Епіцентр

  завершення реконструкції Центрального мосту в Дніпрі. (7 вересня)

  побудовано новий зерновий термінал у Миколаївському морському торговельному порту. Зерновий перевантажувальний термінал Posco і Orexim побудований на базі ПрАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів». Потужність одночасного зберігання становить понад 140 тис. тонн.

  в Білій Церкві відкрили сучасний завод з переробки плазми крові Біофарма. (22 вересня)

  відкрито завод з виробництва яблучного пектину компанії T.B.Fruit потужністю 3000 тонн в Городку. (25 вересня)

  будівництво Покровської СЕС потужністю 240 МВт в Січеславській області. (31 жовтня)

 2020 

  Запуск e-сервісу державних послуг «Дія».
  взяття на озброєння берегового мобільного ракетного комплексу «Нептун».
  будівництво першої черги Запорізької ВЕС (вересень)
  введення в експлуатацію найбільшої біоТЕС в Україні (16 МВт), ТЕС "Аякс-Дніпро".
  будівництво нового терміналу в Міжнародному аеропорту «Запоріжжя» (жовтень).
  закінчено будівництво першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу ЧАЕС
  Відкрито першу частину нового автомобільного мосту через річки Дніпро та Старий Дніпро у Запоріжжі довжиною 660 та 340 метрів, а разом з автострадою — 9100 метрів. Міст має назву балковий, на відміну від майбутнього мосту через Новий Дніпро — вантового, який наразі ще зводиться

 2021 
  Закінчення першої черги бригадного табору-містечка на Широколанівському військовому полігоні

  В Міжнародному аеропорту «Одеса» побудували нову злітно-посадкову смугу, що дозволить приймати широкофюзеляжні судна.

 Будівництво моста через річку Ворскла на автомобільній дорозі Н-31 Дніпро-Решетилівка.
  Створення технічого університету Метінвест Політехніка в Маріуполі.

  завершене будівництво мосту через Хаджибейський лиман, спорудження якого тривало з 1997 року (28 квітня)

  запуск 4-го гідроагрегата Дністровської ГАЕС (серпень)

  в Києві відбувся запуск нових трамваїв К-1Т306 (вересень)

  відкрито південний об'їзд навколо Дніпра (17 грудня)
  запуск 3-го гідроагрегата Ташлицької ГАЕС (22 грудня)

 2022 
  Запуск супутника Січ-2-30 (13 січня)
  Запуск біогазової електростанції на Грибовицькому сміттєзвалищі (21 травня)
  Відкриття перших черг логістичного хабу "Порт" поблизу Львова - понад 42 тис. м² приміщень, 600 млн грн. інвестицій
  Придбання Україною SAR-супутника компанії ICEYE(18 серпня)
 2023
  Запуск супутника PolyITAN-HP-30  (3 січня)
  Запуск Житомирського сміттєпереробного заводу

 В майбутньому 

 12px розширення видобутку газу й нафти з перспективних родовищ на морському шельфі Чорноморнафтогаз 12px початок промислового видобутку природного сланцевого газу на Олеській та Юзівській площах

  початок промислового видобутку міді на Волині поблизу села Жиричі

  Відкриття електрометалургійного заводу «Ворскла Сталь» (найбільше металургійне підприємство, що буде побудоване за роки незалежності України)

   налагодження виробництва Іонно-плазмових двигунів харківськими підприємствами космічної галузі. (від 2018 планується за 3-4, максимум 5 років)

  Відкриття Подільського мостового переходу у Києві

 25px Запуск ракети-носія Циклон-4 12px Відкриття терміналу з прийому зрідженого природного газу

 12px Відкриття СПГ терміналу в Ренійському морському торговельному порту  Відкриття Донецького метрополітену  Спуск головного корабля серії корветів пр. 58250 «Володимир Великий» Побудова сміттєпереробного комплексу у Львові

  Побудова БФК «Sky towers» — найвищого будинку в Україні висотою понад 200 метрів (2016 рік).

  Реалізація проєкту Київський трамвай-поїзд

  Будівництво Міжнародного аеропорту «Біла Церква» (Білоцерківський аеродром)

  Добудова енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС

  будівництво Біланівського ГЗК  будівництво Бродівського НПЗ  будівництво Керченського НПЗ   будівництво ділового району Київ-Сіті  добудова Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окиснених руд  нова злітно-посадкова смуга в Міжнародному аеропорту «Бориспіль»  Будівництво нового Міжнародного аеропорту «Придніпров'я» в Дніпрі поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей — біля селища Солоне.
  Будівництво нового аеропорту в Хусті або Мукачевому

  будівництво нового терміналу та реконструкція злітно-посадкової смуги в Міжнародному аеропорту «Дніпропетровськ».

  будівництво нових терміналів у Морському торговельному порту «Південний».

  Будівництво енергоблоку № 5 Рівненської АЕС

  відкриття станції RIMS для прийому сигналів від EGNOS/Galileo.

  BIONIC Hill  будівництво магістралі Львів-Мукачеве-Ужгород.

  Багатоцільовий транспортний літак Ан-188  будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену.

  будівництво Салтівсько-Заводської лінії Харківського метрополітену.

  будівництво нової Великої оружної (Кільцевої) дороги в Києві з двома новими мостами через Дніпро.

  будівництво об'їзду навколо Полтави.

  будівництво окружної дороги в Одесі.

  добудова північного обходу Львова — завершення його окружної дороги.

  реконструкція Крюківського мосту через Дніпро.

  будівництво нового мосту через Дніпро поблизу Кременчука

  будівництво траси Одеса-Миколаїв-Херсон

  будівництво нового мосту в Миколаєві.

  будівництво в Львівській області високотехнологічного комплексу виробництва синтетичного моторного палива.

  будівництва північного об'їзду Рівного.

  запуск супутника Січ-3-0  будівництво Палацу ігрових видів спорту у Львові.

  будівництво легкоатлетичного спортивного комплексу у Рівному.

  В 2018 році компанією «Нібулон» було оголошено плани щодо будівництва порту в селі Олександрівка Білозерського району Херсонської області. Реалізація великого інвестиційного проєкту передбачається приблизно за 5 років.

  будівництво Канівської ГАЕС  будівництво Костянтинівської ГЕС  будівництво Каховської ГЕС-2  будівництво Чорнобильської СЕС  будівництво Чорнобильської ВЕС  будівництво Орлівської ВЕС  будівництво Сиваської ВЕС  масштабна реконструкція Дніпровської ГЕС-1 та ГЕС-2  будівництво офшорної комбінованої вітро-сонячної електростанції гігаватного класу потужності.

  будівництво найбільшого в Європі заводу з виробництва скла у Бородянці Київської області компанією «Агромат».

  будівництво заводу з виробництва листового скла в Чернігівській області.

  будівництво європейської колії шириною 143,5 см за напрямками Львів-Київ-Одеса, потім є плани розширити на Дніпро та Харків, можливо, ще декілька міст.

  будівництво нового східного обходу Тернополя.

  будівництво підприємства з випуску концентрату для Шиманівського залізорудного родовища (Криворізький залізорудний басейн) канадською компанією Black Iron.

  будівництво Тилігульської ВЕС  реконструкція Аеропорту «Вінниця»  будівництво вокзалу з «євроколією» у Брюховичах  Завод з виробництва деревостружкової плити «Kronospan» у Рівному.

  будівництво швидкісного трамваю в Одесі.

  будівництво каналів задля поєднання водним шляхом Балтійського і Чорного морів.

  будівництво заводу з виробництва автозапчастин в індустріальному парку Білої Церкви компанією Calix.

   реалізація оголошеного у травні 2021 Міністерством культури та інформаційної політики України переліку проєктів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини в межах ініціативи «Велика реставрація». До першої п'ятірки рейтингу увійшли:
 Семінарська церква Резиденції Буковинського Митрополита;
 Онуфріївська вежа Києво-Печерської Лаври;
 Замковий комплекс в Олеську;
 Троїцька надбрамна церква;
 Замковий комплекс в Підгірцях.

 Позначки 
  Аеропорти:нові міжнародні аеропорти, великі реставрації та реконструкції.
  Арктика: основні проєкти, спрямовані на наукові дослідження та економічний розвиток Арктики чи Антарктиди
  Автомобільна промисловість: створення нових серійних автомобілів, автомобільних заводів.
  Мости: створення нових великомасштабних мостів.
  Цивільна авіація: нові серійні моделі цивільних літаків.
  Комп'ютери: найбільші проєкти комп'ютерів та цифрових апаратів.
  Культура: будівництво та реконструкція великих об'єктів культури (музеї, храми, театри і т. д.)
  Греблі та ГЕС: великі ГЕС (більше 100 МВт встановленої потужності); основні захисні дамби.
  Освіта: великомасштабні проєкти освітніх установ, нових великих університетів і навчальних центрів.
  Електроніка: великі проєкти в галузі електроніки.
  Гелікоптери: нові серійні моделі цивільних і військових гелікоптерів.
  Високошвидкісна залізниця: нові високошвидкісні залізничні лінії.
  Житлове будівництво: основні проєкти нових житлових, громадських і комерційних зон, технологічно унікальні та чудові будівлі
  Індустрія: нові індустріальні парки, великі заводи, основні проєкти у важкій промисловості
  Інфраструктура: складні інфраструктурні проєкти, які включають відновлення та розширення інфраструктури цілого регіону або урбанізованої місцевості; основні змішані транспортні коридори та 
  Інтернет: Проєкти національного масштабу, пов'язані з інтернетом
  Військова авіація: нові серійні моделі військових літаків
  Видобуток: запуск значних шахт, великі гірничі проєкти в промисловості
  Ядерна енергетика: нові атомні електростанції
 Відновлювана енергетика: нові проєкти в галузі відновлюваної енергетики.
 12px Нафта та газ: великі проєкти у газовій промисловості (більше 100 млрд метрів куб обсяг покладів) та нафтовидобуванні (більше 100 млн тонн обсяг покладів)
  Трубопроводи: великі нафто та газогонні трубопроводи
  Порти: основні морські порти, значне розширення та реконструкція портових терміналів
  Залізниця: великі залізничні лінії, основні залізничні термінали, нові послуги та моделі потягів
  Швидкісний транспорт: нові системи метрополітену, додаткові лінії метро, технологічно унікальні та чудові станції метрополітену
  Автомобільні шляхи: основні міські окружні дороги та автомагістралі
  Ракети: нові класи військових і цивільних ракет-носіїв
  Супутникові системи: космічні системи комунікації та моніторингу
  Наука: значні наукові проєкти
  Хмарочоси: найвищі хмарочоси (вище 150 метрів для окремих проєктів; 100 метрів для підпроєктів)
  Дослідження космосу: основні місії з дослідження космосу та проєкти Державної космічної агенції України
  Космодроми: нові ракетні пускові комплекси та режими запуску
  Спорт та ігри: основні спортивні споруди, провідні міжнародні спортивні змагання та нові міжнародні турніри
  Підводні човни: нові дизельні та атомні , нові атомні підводні човни
  Наводні судна: нові військові та цивільні класи суден, нові атомні судна
  Технології: складні інтегровані технологічні проєкти, нові інноваційні центри, технопарки та тахнологічно-орієнтовані спеціальні економічні зони
  Телебачення: міжнародні телевізійні канали
  Теплові електростанції: великі теплові електростанції (більше 100 МВт встановленої потужності)
  Тунелі: найдовші тунелі (більше 1000 метрів довжиною)
  Водні шляхи: значні нові канали та водні шляхи
  Зброя''': основні серійні типи озброєння, технологічно унікальні й неперевершені

Примітки

Посилання 
 
 Заводи, які працюють на Mercedes, Porsche та Audi. Що Україна виробляє для світового автопрому - epravda.com.ua
 Можемо пишатись: 30 видатних українських проєктів створених за часи Незалежності - liga.net
 Тридцатилетняя "Одиссея" транспортного машиностроения Укрзализныци - biz.censor.net

Економічна історія України
Новітня історія України
Хронології
Списки:Економіка України